Игита () — испанская фамилия. Известные носители:
 Игита, Кристиан (род. 1994) — колумбийский футболист.
 Игита, Рене (род. 1966) — колумбийский футболист.
 Игита, Серхио (род. 1997) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.

 Игита (Леонардо де Мело Виейра Лейте, род. 1986) — бразильский и казахстанский игрок в мини-футбол.